Bungay ist

 eine Sprache: Bungee (Sprache)
 eine Stadt in England: Bungay (Suffolk)